Il doppio  dell'Open GDF Suez 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate nella finale contro
Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová per problemi di salute della Black.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (finale, ritirate)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)

 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (semifinali) 
 Sarah Borwell /  Raquel Kops-Jones (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Open GDF Suez 2010